Jaktorów est le nom :

Toponymie

 de la gmina de Jaktorów, dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki , dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Jaktorów, chef-lieu de cette gmina